Platzfeld ist ein Ortsname:

 Platzfeld oder Plachwitz, Ortswüstung auf dem heutigen Gebiet des Ortsteils Niederndodeleben der Gemeinde Hohe Börde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Platzfeld (Öhringen), Wohnplatz im Stadtteil Büttelbronn von Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Platzfelde